

Мала Воля —  село в Стрийському районі Львівської області

Мала Воля — село в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства